Нойштадт (от нем. новый город):

 Нойштадт — город земельного подчинения в Германии, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.
 Нойштадт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Нойштадт — город в Германии, в земле Саксония.
 Нойштадт — коммуна в Германии, в земле Саксония, подчиняется земельной дирекции Кемниц, ходит в состав района Фогтланд.
 Нойштадт — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Нойштадт — город в Германии, в земле Гессен.
 Нойштадт — коммуна в Германии, в земле Тюрингия, входит в состав района Айхсфельд.
 Нойштадт — город в Германии, в земле Бранденбург, входит в состав района Восточный Пригниц-Руппин.
 Нойштадт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Вестервальд.
 Нойштадт — немецкое название польского города Вейхерово.
 Нойштадт — деревня в Верхней Лужице, коммуна Шпреталь района Баутцен, земля Саксония.
 Нойштадт — район Страсбурга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

См. также 
 Нойштадт-ам-Рюбенберге
 Нойштадт-Глеве
 Нойштадт-ин-Хольштайн
 Нойштадт-Кобург
 Нойштадт-на-Айше — Бад-Виндсхайм
 Нойштадт-на-Вальднабе
 Нойштадт-на-Дунае
 Нойштадт-на-Кульме
 Нойштадт-на-Майне
 Нойштадт-на-Айше
 Нойштадт-на-Вальднабе
 Нойштадт-на-Орле
 Нойштадт-ам-Ренштайг